(1946), seiyū japonais ;
  (1992), patineuse de vitesse japonaise ;
  (1970), créateur de jeu vidéo japonais ;
  (1975), Seiyū japonais ;
  (1961), est un joueur de shōgi japonais ;
  (1914-1979), psychiatre japonaise ;
  (1981), artiste japonais ;
  (1982), mannequin et actrice japonaise ;

Personnages fictifs 
 , personnage du manga Kenshin le vagabond ;

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais